Mînia este numele mai multor filme, printre care:

 Mînia, un film istoric sovietic din 1974 regizat de Nicolae Ghibu și Leonid Proskurov
 Mînia, un film românesc din 1978 regizat de Mircea Veroiu